Siats meekerorum () è un dinosauro carnivoro appartenente ai tetanuri. Visse all'inizio del Cretaceo superiore (Cenomaniano, circa 98 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Nordamerica (Utah).

Descrizione

Questo animale è noto solo grazie a uno scheletro molto incompleto, comprendente numerose vertebre caudali e dorsali, parte delle ossa del bacino e alcune ossa delle zampe posteriori. Alcuni caratteri presenti nelle vertebre caudali anteriori e dorsali (la fusione incompleta degli archi neurali ai centri vertebrali) indicano che questo esemplare non era un adulto.

Le stime dimensionali indicano che Siats doveva superare i dieci metri di lunghezza. Erano presenti alcuni caratteri unici (autapomorfie), tra le quali le vertebre caudali distali a sezione subtriangolare, le vertebre caudali prossimali prive di fosse infradiapofisali, un acetabolo concavo trasversalmente. Un'altra caratteristica era data dalle spine neurali delle vertebre dorsali insolitamente larghe.

Confrontando le ossa di Siats con quelle di altri animali simili, si ipotizza che questo animale fosse dotato di un corpo robusto, sorretto da lunghe e potenti arti posteriori. Il cranio doveva essere grande, dotato di ampie finestre anteorbitali e di lunghi denti aguzzi.

Classificazione

 
Questo animale è stato descritto per la prima volta nel 2013, sulla base di fossili ritrovati tra il 2008 e il 2010, nel Mussentuchit Member della formazione Cedar Mountain, nello Utah, risalente al Cenomaniano. L'esemplare è noto con il numero di catalogo FMNH PR 2716, e secondo gli autori della descrizione sarebbe il primo fossile riferibile alla famiglia Neovenatoridae scoperto in Nordamerica. Siats sarebbe inoltre il carnosauro più recente proveniente dal continente.

Filogenesi
Di seguito, un cladogramma estratto dallo studio di Zanno e Makovicky (2013):

Bibliografia
  Lindsay E. Zanno & Peter J. Makovicky (2013) Neovenatorid theropods are apex predators in the Late Cretaceous of North America Nature Communications 4, Article number: 2827 doi:10.1038/ncomms3827

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Neovenatoridi